Az 1973-as férfi kosárlabda-Európa-bajnokságot Spanyolországban rendezték 1973. szeptember 27. és október 6. között. Az Eb-n 12 csapat vett részt. A tornát a jugoszláv válogatott nyerte, története során először.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot két darab, 6 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott az elődöntőbe, a harmadik és negyedikek az 5–8., az ötödik és hatodik helyezettek a 9–12. helyért játszhattak.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Az 5–8. helyért

Elődöntők

A 11. helyért

A 9. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1973
Európa-bajnokság